Sierralta ist der Name von

 Francisco Sierralta (* 1997), chilenischer Fußballer
 Gavino de Sierralta (17??– nach 1819), chilenischer Rechtsanwalt
 Guillermo Petra Sierralta (1903–1975), argentinischer Schriftsteller und Dramatiker

 Canal Sierralta, Fjord in Chile
 Punta Sierralta, Halbinsel in Chile